Het WTA-tennistoernooi van Portorož (officieel Zavarovalnica Sava Portorož = verzekerings­maat­schap­pij "Sava Portorož") van 2021 vond plaats van maandag 13 tot en met zondag 19 september 2021 in de Sloveense plaats Portorož. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Dit was de eerste editie van het toernooi in Portorož na een afwezigheid van tien jaar.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Kroatische Petra Martić strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Jasmine Paolini uit Italië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Amerikaanse Alison Riske in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Paolini wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Portorož op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2021. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Andreja Klepač en Tamara Zidanšek, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Anna Kalinskaja en Tereza Mihalíková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Aleksandra Krunić en Lesley Pattinama-Kerkhove in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Russin Kalinskaja had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Slowaakse Mihalíková geen.

Pattinama-Kerkhove was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Portoroz 2021
Portoroz